Щекурья (река) — река, стекающая с Приполярного Урала и вливающаяся в реку Ляпин
 Щекурья — деревня в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа